Elitserien i ishockey 1992/1993 spelades 24 september 1992 till 11 mars 1993 och hade 22 omgångar i grundserien och 18 omgångar i fortsättningsserien, totalt 40 omgångar. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till Allsvenskan efter 22 omgångar. SM-slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i kvartsfinalerna och semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Västerås IK vann grundserien och vann fortsättningsserien, men Brynäs IF blev svenska mästare efter seger mot Luleå HF i SM-finalspelet.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien
Lag 1–10: Till fortsättningsserienLag 11–12: Till Allsvenskan

Fortsättningsserien
Lag 1–8: Till slutspel

Seriematcherna

SM-slutspelet 1993

Slutspelsträd
{{8lagsslutspel bäst av 3-3-5|färgkarta=ja

|RD1-seed1    = 2
|RD1-team1    = Brynäs IF
|RD1-score1-1 = 4
|RD1-score1-2 = 5
|RD1-score1-3 = 
|RD1-seed2    = 7
|RD1-team2    = Leksands IF
|RD1-score2-1 = 1
|RD1-score2-2 = 4
|RD1-score2-3 = 

|RD1-seed3    = 3
|RD1-team3    = Malmö IF
|RD1-score3-1 = 6
|RD1-score3-2 = 4
|RD1-score3-3 = 3
|RD1-seed4    = 5
|RD1-team4    = Modo
|RD1-score4-1 = 9
|RD1-score4-2 = 2
|RD1-score4-3 = 1

|RD1-seed5    = 4
|RD1-team5    = Färjestads BK
|RD1-score5-1 = 4
|RD1-score5-2 = 4
|RD1-score5-3 = 3
|RD1-seed6    = 6
|RD1-team6    = Luleå HF
|RD1-score6-1 = 1
|RD1-score6-2 = 5
|RD1-score6-3 = 4

|RD1-seed7    = 1
|RD1-team7    = Västerås IK
|RD1-score7-1 = 5
|RD1-score7-2 = 2
|RD1-score7-3 = 0
|RD1-seed8    = 8
|RD1-team8    = Djurgårdens IF
|RD1-score8-1 = 2
|RD1-score8-2 = 3
|RD1-score8-3 = 4

|RD2-seed1    = 2
|RD2-team1    = Brynäs IF
|RD2-score1-1 = 8|RD2-score1-2 = 2
|RD2-score1-3 = 5|RD2-seed2    = 3
|RD2-team2    = Malmö IF
|RD2-score2-1 = 0
|RD2-score2-2 = 3|RD2-score2-3 = 0

|RD2-seed3    = 6
|RD2-team3    = Luleå HF|RD2-score3-1 = 4|RD2-score3-2 = 1
|RD2-score3-3 = 4|RD2-seed4    = 8
|RD2-team4    = Djurgårdens IF
|RD2-score4-1 = 3
|RD2-score4-2 = 4|RD2-score4-3 = 3

|RD3-seed1    = 2
|RD3-team1    = Brynäs IF|RD3-score1-1 = 1
|RD3-score1-2 = 2
|RD3-score1-3 = 7|RD3-score1-4 = 6|RD3-score1-5 = 3|RD3-seed2    = 6
|RD3-team2    = Luleå HF
|RD3-score2-1 = 3|RD3-score2-2 = 4|RD3-score2-3 = 4
|RD3-score2-4 = 2
|RD3-score2-5 = 1

}}

Kvartsfinaler
Västerås IK–Djurgårdens IF 1–2 i matcher
14 mars 1993: Västerås IK–Djurgårdens IF 5–2
16 mars 1993: Djurgårdens IF–Västerås IK 3–2
18 mars 1993: Västerås IK–Djurgårdens IF 0–4Brynäs IF–Leksands IF 2–0 i matcher
14 mars 1993: Brynäs IF–Leksands IF 4–1
16 mars 1993: Leksands IF–Brynäs IF 4–5 (sd)Malmö IF–Modo 2–1 i matcher
14 mars 1993: Malmö IF–Modo Hockey 6–9
16 mars 1993: Modo Hockey–Malmö IF 2–4
18 mars 1993: Malmö IF–Modo Hockey 3–1
Färjestads BK–Luleå HF 1–2 i matcher
14 mars 1993: Färjestads BK–Luleå HF 4–1
16 mars 1993: Luleå HF–Färjestads BK 5–4 (sd)
18 mars 1993: Färjestads BK–Luleå HF 3–4 (sd)

SemifinalerBrynäs IF–Malmö IF 2–1 i matcher
21 mars 1993: Brynäs IF–Malmö IF 8–0
23 mars 1993: Malmö IF–Brynäs IF 3–2 (sd)
25 mars 1993: Brynäs IF–Malmö IF 5–0Luleå HF–Djurgårdens IF 2–1 i matcher
21 mars 1993: Luleå HF–Djurgårdens IF 4–3 (sd)
23 mars 1993: Djurgårdens IF–Luleå HF 4–1
25 mars 1993: Luleå HF–Djurgårdens IF 4–3 (sd)

FinalerBrynäs IF'''–Luleå HF 3–2 i matcher
28 mars 1993: Brynäs IF–Luleå HF 1–3
30 mars 1993: Luleå HF–Brynäs IF 4–2
1 april 1993: Brynäs IF–Luleå HF 7–4
4 april 1993: Luleå HF–Brynäs IF 2–6
6 april 1993: Brynäs IF–Luleå HF 3–1

Referenser

Noter

Övriga källor

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1992/93

Sport i Sverige 1992
Sport i Sverige 1993
Ishockeysäsongen 1992/1993
1992/1993